Monte Alegre de Sergipe kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Monte Alegre de Sergipe (kommun), 
 Monte Alegre de Sergipe (ort), 

Robotskapade Brasilienförgreningar